Pasadena kan syfta på:

 Pasadena (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2001

Geografi

Kanada 

 Pasadena (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Pasadena, Maryland, ort, Anne Arundel County, 
 Pasadena, Texas, ort, Harris County, 
 Pasadena, Kalifornien, ort, Los Angeles County,

Se även
 USS Pasadena

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar